Henryk z Virneburga (1246–1322) – arcybiskup Kolonii 1306–1322
 Henryk z Virneburga (?–1353) – arcybiskup Moguncji 1328–1353